Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.

Stagione 
Nella stagione 2020-21 l'Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza assume la denominazione sponsorizzata di Saugella Monza.

Raggiunge i quarti di finale nella Supercoppa italiana, eliminata dalla .

Partecipa per la quinta volta alla Serie A1; chiude la regular season di campionato al terzo posto in classifica, qualificandosi per i play-off scudetto, dove viene eliminata nelle semifinali dall'.

Grazie al quarto posto in classifica al termine del girone di andata della regular season di campionato, la Pro Victoria Monza si qualifica per la Coppa Italia, estromessa in semifinale a seguito della sconfitta contro l'.

Partecipa inoltre alla Coppa CEV: vince la competizione, battendo nel doppio confronto finale entrambe le volte per 3-0, il .

Organigramma societario 

Area direttiva
Presidente: Carlo Rigaldo

Area tecnica
Allenatore: Marco Gaspari
Allenatore in seconda: Fabio Parazzoli
Assistente allenatore: Luca Bugaioni

Area sanitaria
Medico: Carlo Maria Pozzi
Fisioterapista: Davide Spinelli
Preparatore atletico: Daniel Lecouna

Rosa

Mercato

Risultati

Serie A1

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off scudetto

Coppa Italia

Supercoppa italiana

Coppa CEV

Statistiche

Statistiche di squadra 

G = partite giocate; V = partite vinte; P = partite perse

Statistiche dei giocatori 

P = presenze; PT = punti totali; AV = attacchi vincenti; MV = muri vincenti; BV = battute vincenti

Note

Collegamenti esterni 
 

2020-2021
Pro Victoria Monza